Danzel steht für:

 Danzel (eigentlich Johan Waem; * 1976), belgischer Musiker

Danzel ist der Familienname folgender Personen:

 August Danzel (1822–1889), deutscher Chirurg
 Friedrich Danzel (1792–1847), deutscher Arzt

Siehe auch:

 Pierre Danzelle (1917–1988), französischer Fußballspieler und -trainer